19-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 11 листопада до 14 грудня 1951 року в Москві.

Чемпіонат був одночасно зональним турніром ФІДЕ. Право участі в  міжзональному турнірі завоювали Юхим Геллер, Тигран Петросян, Юрій Авербах і Марк Тайманов (Михайло Ботвинник був чемпіоном світу, Пауль Керес, Василь Смислов і Давид Бронштейн мали право грати в турнірі претендентів).

Турнірна таблиця

Література 

 XIX первенство СССР по шахматам : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1953. 276 с.

Посилання 

Чемпіонати СРСР із шахів
1951 у шахах‎
Листопад 1951